Met Werenfridus kunnen meerdere onderwerpen bedoeld worden:

Werenfried van Elst, een heilige uit het christendom
De school Werenfridus te Hoorn, onderdeel van Scholengemeenschap Tabor
 Sint Werenfriduskerk in Workum